Al ataque va ser un programa espanyol de televisió d'humor, esquetxos i actualitat emès per la cadena Antena 3 en la temporada 1992-1993.

Format 
Programa paròdic, marcat per la personalitat i el peculiar sentit de l'humor del seu director i presentador, el periodista Alfons Arús. En l'espai s'incloïen gags, vídeos domèstics, paròdies i imitacions. El format era molt similar a un programa anterior d'Arús, Força Barça, però amb més personatges a part dels esportius. L'estil del programa era definit pels seus creadors com de "cutre salchichero" i es caracteritzava per una producció extremadament barata, amb personatges disfressats amb careta de làtex (excepte quan el personatge imitat s'assemblava al seu imitador) i escenaris que eren cromas clarament pintats. Alfonso Arús donava pas a les seccions i esquetxos amb Goya Toledo com a hostessa.

Personatges 
El programa basava bona part del seu humor en personatges que podien ser imitacions de famosos o inventats. Entre ells destaquen:
 Julio Iglesias (Alfons Arús) i Papuchi (Sergi Mas): El conegut cantant espanyol comenta les notícies musicals amb el seu pare. La seva expressió és "Wheah!" , que pronuncia d'una manera molt emfàtica, sovint espantant al seu pare.
 Pepe Gáfez (Alfonso Arús): Un home molt malastruc que vesteix de groc amb ulleres enormes del mateix color i va provocant la desgràcia allà on va, especialment a aquells als quals desitja bona sort. És una imitació del cantant José Vélez, encara que mai se'l va esmentar pel seu nom. la seva expressió és "¡Qué mala suerte!"
 Bernardo "Palomino" (Oriol Grau): Un guitarrista exageradament lleig amb orelles enormes.
 Rosa Conde (Andreu Buenafuente): La Ministra Portaveu del Govern que intentava explicar, sense gaire èxit ja que tenia constants confusions en parlar, les notícies polítiques.
 El Cordobés (Arús) i Andrés Caparrós (Sergi Mas): El torero espanyol apareixia amb una pota de pernil i una ensaïmada al cap i estava sempre acompanyat pel presentador, amb el qual interactuava sense mirar-li mai a la cara. Les seves frases respectives eren: "¡Er jamón!" i (cantussejant) "Buenas noches berere berere berebé".
 Antonio Guerra o "El Patillas" (Xavier Martin): Germà d'Alfonso Guerra que es va fer famós al programa per un vídeo (real) en el qual amenaçava a uns periodistes amb la frase "¡Te vas a comer las patillas, mamón!".. Antonio sempre està enfadat i insultant a tothom, afortunadament sempre que es barallarà amb algú apareixen dos homes que el subjecten.
 Paco Lobatón (Arús): A diferència de la seva contrapartida real, el Lobatón d'Arús havia de tractar de trobar desapareguts comptant amb un equip molt bàsic i la dubtosa ajuda del seu incompetent redactor Torcuato.
 Vanessa (Oriol Grau): Una nena molt malcriada i rebel.
 Ceji (Buenafuente) i dona (Arús): Un home molt brut i desconsiderat cap a la seva dona, qui l'aguanta amb relativa paciència. La frase de la dona és "¡Aquí, en Madrid!"
 Fabrique: Un mecànic gandul i incompetent.
 Er niño der mechero: Tècnicament és una persona real que no va arribar a ser imitada pel programa, però altres personatges deien variants de la seva frase. Va aparèixer en la secció "Arús con leche". Era un jove d'ètnia gitana a qui mentre li estan fent una entrevista una amiga seva (a qui ell denomina "la mierda la Sole" i que no apareix en pantalla) li llança un ou. Això provoca l'empipament del jove i que amenaci amb colpejar-la amb un encenedor mentre la resta de la seva família riu.

Seccions 
S'incloïen les següents seccions fixes:
 El fútbol es así: Tertúlia esportiva.
 El latiguillo, en la qual sobre imatges de declaracions de personatges famosos, s'enumeraven les vegades en què repetia una determinada expressió o frase ganxo.
 Las pifias: Secció de preses falses.
 Entrevistas: Realitzades per Javier Cárdenas a personatges estrafolaris com Carlos Jesús, qui afirmava poder transfigurar-se en un ésser que habita en el planeta Raticulín o Tristan Braker, el cazafantasmas.

Equip 
A més d'Arús i el seu col·laborador Cárdenas, formaven part de l'equip el periodista Jorge Salvador i un equip d'imitadors que incloïa Andreu Buenafuente, Fermí Fernàndez, Oriol Grau i Sergi Mas.

Productes derivats 
L'espai va comptar amb el seu pròpia revista homònima d'historietes. En 1994 Arús va presentar un altre programa de molt similars característiques anomenat El Chou.

Referències

Bibliografia 
 

Programes de televisió d'Espanya
Obres del 1992